Kahraman, türkisch „Held“, bezeichnet:
 Kahraman (Name), einen türkischen Personennamen (mit Namensträgern)

 Kahramanmaraş (früher Maraş), Stadt in der gleichnamigen Provinz im Südosten der Türkei
 Kahramanmaraş (Provinz), Provinz im Südosten der Türkei 
 Metin-Kemal Kahraman, Zaza-sprachige Musikgruppe aus der osttürkischen Stadt Tunceli

Siehe auch:
 Karaman